Het ATP-toernooi van Cagliari 2020 (met de officiële naam Forte Village Sardegna Open 2020) werd van 12 tot en met 18 oktober gespeeld. Er werd gespeeld op gravel in de Italiaanse stad Cagliari.

Enkelspel

Deelnemers

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Cagliari
ATP-toernooi van Cagliari